ÖIB steht für:
 Ökoenergie-Institut Bayern am Bayerischen Landesamt für Umwelt
 Örnsköldsviks Innebandy (Örnsköldsvik IB), schwedischer Unihockeyverein aus Örnsköldsvik, bei den Frauen in der Svenska Superligan
 Österreichischer Imkerbund

Siehe auch:
 Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
 OIB

Abkürzung